Pedro Miguel Martins Santos (Lisboa 22 de abril de 1988), é um futebolista português que atua como avançado: Extremo Direito / Extremo Esquerdo. Atualmente, joga pelo Columbus Crew.

Futebolistas de Portugal‎
Futebolistas do Sporting Clube de Braga